Тингей () — остров в заливе Скьяульванди на севере Исландии.
 Тингей, Ланс — (; 1915—1990) — британский спортивный журналист.